Birkenmoor bezeichnet:

 Birkenmoor (Harztor), Ortsteil der Gemeinde Harztor, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Birkenmoor (Meeder), Ortsteil der Gemeinde Meeder, Landkreis Coburg, Bayern
 Birkenmoor (Schwedeneck), Ortsteil der Gemeinde Schwedeneck, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 das Gut Birkenmoor in der Gemeinde Schwedeneck, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein